Léveillé ist der Familienname folgender Personen:

 Hector Léveillé (1863–1918), französischer Botaniker
 Joseph Henri Léveillé (1796–1870), französischer Arzt, Botaniker und Mykologe
 Michel Léveillé (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Normand Léveillé (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Olivier Léveillé (* 2001), kanadischer Skilangläufer